Мазурочка — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Права притока Лужі (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 1,79 км.

Розташування 
Бере початок на західній околиці Слободи-Романівської. Тече на південний схід і на південно-західній околиці села впадає у річку Лужу, праву притоку Тні.

Посилання

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 336
 Маштаков П. Л. Список рек Днепровского бассейна. — : Тип. Имп. Академии наук, 1913. — С. 166.

Малі річки України
Річки Новоград-Волинського району‎